Schwemmbach steht für folgende Gewässer:

 Schwemmbach, rechter Zufluss der Mattig bei Höfen, Markt Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schwemmbach, Bach im rechten Zuflusssystem des Büchetbachs (zur Ilz) beim Grubhof, Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern
 Schwemmbach (Gehrgrundgraben), linker Zufluss des Gehrgrundgrabens (linker Nebenstrang-Oberlauf des Krettenbachs, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) nahe Stierhöfstetten, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schwemmbach, abschnittsweise Alternativname der Großen Naarn, Mühlviertel, Oberösterreich
 Schwemmbach (Regen), linker Zufluss des Regen bei Treidling, Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwemmbach (Rhein), rechter Zufluss der Oberrheins in Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schwemmbach (Schwarzer Regen), linker Zufluss des Schwarzen Regen bei Sallnitz, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Schwemmbach (Wolfsteiner Ohe), rechter Zufluss der Wolfsteiner Ohe bei Ringelai, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Schwemmwasser